Ernest Rouart – pittore e incisore francese
 Henri Rouart – ingegnere e pittore francese
 Jean-Marie Rouart – scrittore, saggista e giornalista francese